Gran Premi de la República Txeca de Motocròs 125cc, celebrat entre 1995 i 2003
 Gran Premi de la República Txeca de Motocròs 250cc, celebrat entre 1994 i 2003
 Gran Premi de la República Txeca de Motocròs 500cc, celebrat entre 1995 i 2003
 Gran Premi de la República Txeca de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat entre 2002 i 2003
 Gran Premi de la República Txeca de MX1 i MX2, celebrat d'ençà del 2004
 Gran Premi de la República Txeca de MX3, celebrat d'ençà del 2009

Vegeu també 
 Gran Premi de Txecoslovàquia de Motocròs